

Toponyme 

 Dallol Bosso, vallée et cours d’eau temporaire (oued ou kori) de l’ouest du Niger.
 Bosso est le nom d'une zone de gouvernement local au Nigeria.
 Bosso est le nom d'une ville du Niger.

Patronyme 
 Ezio Bosso (1971-2020), chef d’orchestre et compositeur italien.
 Ferdinando Bosso (1878-1967), journaliste, homme politique, partisan antifasciste italien.
 Hassan Bosso (1969-), athlète nigérian
 Patrick Bosso (1962-), humoriste et acteur français d'origine italienne.